Drudenhaus — второй альбом французской симфоник-блэк-метал-группы Anorexia Nervosa, вышедший в 2000 году.

Список композиций 
 «A Doleful Night in Thelema»
 «The Drudenhaus Anthem»
 «God Bless the Hustler»
 «Enter the Church of Fornication»
 «Tragedia Dekadencia»
 «Divine White Light of a Cumming Decadence»
 «Dirge & Requiem for My Sister Whore»
 «Das Ist Zum Erschiessen Schön»
 «The Red Archromance»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Дискографии и рецензии на Russian Darkside e-Zine

Альбомы Anorexia Nervosa
Альбомы Osmose Productions